Penta steht für:
 die Zahl fünf in griechischer Sprache, siehe Griechische Zahlwörter
 Penta Sports, deutsche E-Sport-Organisation
 Pasquale Penta (1859–1904), italienischer Psychiater
 Penta (Lautsprecher) ein Lautsprecher des dänischen Herstellers Bang & Olufsen

Orte:
 Penta (Chhattisgarh), Stadt im indischen Bundesstaat Chhattisgarh
 Penta-Acquatella, Ort auf Korsika
 Penta-di-Casinca, Ort auf Korsika
 Penta (Fisciano), Ortsteil (Fraktion) der italienischen Gemeinde Fisciano

Unternehmen:
 Penta Investments, tschechisch-slowakisches Investmentunternehmen
 Pena Transportes Aéreos, ehemalige brasilianische Fluggesellschaft
 Volvo Penta, schwedischer Motorenhersteller
 Penta Chemikalien, ein Netzwerk europäischer Chemikalien-Distributoren

Siehe auch:
 Penda (Begriffsklärung)
 Pent

Abkürzung